Gustav  steht für:

 Gustav, männlicher Vorname – dort auch zu Namensträgern und Spitznamen
 Hurrikan Gustav (2008), atlantischer Hurrikan
 Gustav (Schiff), ein ehemaliger Dampfschlepper
 Gustav Bull Mountains, Gebirge im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 80-cm-Kanone (E) „Schwerer Gustav“, schweres „Sondergeschütz“ der Wehrmacht
 Künstlername der österreichischen Musikerin Eva Jantschitsch

Siehe auch:
 Gustav J.